Bernd pode ser:
Bernd Schuster
Bernd Schneider (automobilista)
Bernd Eichinger
Bernd Schneider
Bernd Meinunger
Bernd Hölzenbein
Bernd Dreher
Bernd Pischetsrieder
Bernd Leno
Bernd Cullmann
Zilá Bernd
Bernd Thijs
Mário Bernd
Bernd Kannenberg
Hans Bernd Gisevius
Bernd Baselt
Bernd Weikl
Bernd Krauss
Bernd Alois Zimmermann
Bernd Freytag von Loringhoven
Bernd-Ulrich Hergemöller
Max Bernd Dieterich
Desambiguação